Rången kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rången, Västergötland, sjö i Karlsborgs kommun, 
Rången, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (47,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn